Kyllmann bezeichnet

 den Gutsbesitzer und zeitweiligen Landrat des Kreises Solingen Gottlieb Kyllmann (1803–1878)
 den Architekten Walter Kyllmann (1837–1913)